Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини 800 м, приказани су у следећој табели, а резултати су дати у минутама:

Биланс медаља, мушкарци 800 метара

Референце